|-
| 175201 - || || 13 de març de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 175202 - || || 16 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 175203 - || || 31 de març de 2005 || Jarnac || Jarnac
|-
| 175204 - || || 31 de març de 2005 || Goodricke-Pigott || V. Reddy
|-
| 175205 - || || 1 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175206 - || || 1 d'abril de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 175207 - || || 1 d'abril de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 175208 Vorbourg || || 1 d'abril de 2005 || Vicques || Vicques
|-
| 175209 - || || 3 d'abril de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 175210 - || || 3 d'abril de 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 175211 - || || 4 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175212 - || || 4 d'abril de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 175213 - || || 4 d'abril de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 175214 - || || 5 d'abril de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 175215 - || || 4 d'abril de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 175216 - || || 2 d'abril de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 175217 - || || 4 d'abril de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 175218 - || || 2 d'abril de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 175219 - || || 2 d'abril de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 175220 - || || 6 d'abril de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 175221 - || || 7 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175222 - || || 7 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175223 - || || 9 d'abril de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 175224 - || || 10 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175225 - || || 10 d'abril de 2005 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 175226 - || || 5 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 175227 - || || 6 d'abril de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 175228 - || || 5 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175229 - || || 11 d'abril de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 175230 - || || 9 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175231 - || || 11 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175232 - || || 12 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175233 - || || 7 d'abril de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 175234 - || || 10 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 175235 - || || 11 d'abril de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 175236 - || || 13 d'abril de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 175237 - || || 13 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175238 - || || 12 d'abril de 2005 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| 175239 - || || 4 d'abril de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 175240 - || || 14 d'abril de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 175241 - || 2005 HQ || 16 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175242 - || || 17 d'abril de 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 175243 - || || 1 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175244 - || || 2 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175245 - || || 3 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175246 - || || 4 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175247 - || || 4 de maig de 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 175248 - || || 3 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175249 - || || 3 de maig de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 175250 - || || 3 de maig de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 175251 - || || 4 de maig de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 175252 - || || 3 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175253 - || || 4 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175254 - || || 4 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175255 - || || 11 de maig de 2005 || RAS || A. Lowe
|-
| 175256 - || || 4 de maig de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 175257 - || || 12 de maig de 2005 || RAS || A. Lowe
|-
| 175258 - || || 8 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175259 Offenberger || || 10 de maig de 2005 || Saint-Sulpice || Saint-Sulpice
|-
| 175260 - || || 11 de maig de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 175261 - || || 9 de maig de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 175262 - || || 9 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175263 - || || 9 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175264 - || || 9 de maig de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 175265 - || || 10 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 175266 - || || 12 de maig de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 175267 - || || 11 de maig de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 175268 - || || 14 de maig de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 175269 - || || 15 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 175270 - || || 15 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 175271 - || || 12 de maig de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 175272 - || || 4 de maig de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 175273 - || || 6 de maig de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 175274 - || || 7 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175275 - || || 10 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 175276 - || || 14 de maig de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 175277 - || || 7 de maig de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 175278 - || || 17 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 175279 - || || 18 de maig de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 175280 - || || 19 de maig de 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 175281 - || || 28 de maig de 2005 || Piszkéstető || Piszkéstető
|-
| 175282 - || 2005 LA || 1 de juny de 2005 || Vicques || M. Ory
|-
| 175283 - || 2005 LJ || 1 de juny de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 175284 - || || 2 de juny de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 175285 - || || 3 de juny de 2005 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 175286 - || || 1 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175287 - || || 3 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175288 - || || 4 de juny de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 175289 - || || 5 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175290 - || || 6 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175291 - || || 8 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175292 - || || 8 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175293 - || || 8 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175294 - || || 8 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175295 - || || 9 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175296 - || || 12 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175297 - || || 10 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175298 - || || 11 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175299 - || || 14 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175300 - || || 11 de juny de 2005 || Catalina || CSS
|-
|}

5